Nazwa odnosi się do jednego z artykułów
 Mistrzostwa Włoch w piłce nożnej (1898)
 Mistrzostwa Włoch w piłce nożnej (1899)
 Mistrzostwa Włoch w piłce nożnej (1900)
 Mistrzostwa Włoch w piłce nożnej (1901)
 Mistrzostwa Włoch w piłce nożnej (1902)
 Mistrzostwa Włoch w piłce nożnej (1903)